Ігіу () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Ігіу () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Ігіу.
 Ігіу () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Улієш.